Wehe, wenn sie losgelassen steht für:

 Wehe, wenn sie losgelassen (1912), kurzer deutscher Stummfilm der deutschen Mutoskop- und Biograph GmbH
 Wehe, wenn sie losgelassen (1913), kurzer deutscher Stummfilm der Messter-Film GmbH
 Wehe, wenn sie losgelassen (1918), deutscher Stummfilm von Ludwig Czerny
 Wehe, wenn sie losgelassen (1926), deutscher Stummfilm von Carl Froelich
 Wehe, wenn sie losgelassen (1933), deutscher Kurzdokumentarfilm der Zeiss Ikon AG
 Wehe, wenn sie losgelassen (1958), deutsche Filmkomödie von Géza von Cziffra